Інститут птахівництва є науковою установою Відділення зоотехнії Національної академії аграрних наук України.

Напрямки досліджень

Розробки 

 створено 4 кроси яєчних курей
 Слобідський 2А
 Борки 117
 Борки-колор
 крос Україна
Ці кроси мають промислове значення та використовуються птахівницькими господарствами України.
 Створено 2 породи яєчних курей
 Полтавська глиняста
 Бірківська барвиста
 Створено м'ясо-яєчні популяції курей:
 Золотисті
 Голубі
 Рябі
 Зозулясті
 Сніжні
 Створено крос індиків
 Харківські широкогруді
 Створено 2 породи гусей
 Велика біла
 Велика сіра
 Створено 4 породи українських качок
 Глинясті
 Сірі
 Білі
 Чорні білогруді
База розробок Інституту птахівництва НААН

Історія 

Інститут птахівництва був заснований у 1930 році як Всеукраїнський науково-дослідний інститут птахівництва в Кам'янці-Подільському, він був реорганізований в Українську науково-дослідну станцію птахівництва, яка в 1938 році переведена в село Бірки Харківської області.

У 1959 році станція птахівництва знову одержала статус науково-дослідного інституту, який зараз є провідним науковим центром України з питань птахівництва.

Сучасну назву інститут отримав у 1992 році.
З 1 квітня 2012 р. приєднаний до Інституту тваринництва НААН як відділ птахівництва.

Структура 
(Станом на 2011 рік)
 Відділ селекції та генетики сільськогосподарської птиці.
 Лабораторія фізіології, біохімії та годівлі сільськогосподарської птиці.
 Лабораторія мікотоксикології;
 Лабораторія технології виробництва продукції птахівництва в присадибних та фермерських господарствах;
 Лабораторія репродукції птиці;
 Відділ профілактики хвороб сільськогосподарської птиці та молекулярної діагностики;
 Лабораторія аналітичних досліджень ринків птахівництва та інноваційного менеджменту
З 1 квітня 2012 року рішенням Національної Академії аграрних наук України, в рамках реструктуризації мережі, Інститут птахівництва був приєднаний до Інституту тваринництва НААН  як відділ птахівництва.

З 2014 року відділ птахівництва виведений з структури Інституту Тваринництва з утворенням окремої юридичної особи, яка має статус наукової організації.

Після реорганізації відділ птахівництва буде пертворений у Державну дослідну станцію птахівництва Національної академії аграрних наук України зі статусом наукової організації.

Посилання 
 Державна дослідна станція птахівництва НААН (раніше Інститут птахівництва НААН) 

Науково-дослідні установи НААН